Миколай Остроруг — белзький каштелян
 Миколай Остроруг «Латина»
 Миколай Остроруг — дроговизький староста.

Див. також 
 Остроруги

Остроруги